Дел Кармен има више значења:

 Дел Кармен, Ла Кочера (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Дел Кармен, Лас Ислас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику